é um filme em produção de animação japonês dirigido por Hayao Miyazaki e produzido pelo Studio Ghibli. O filme será baseado no romance homônimo de Genzaburo Yoshino.

Enredo
O filme centra-se na importância do romance Kimitachi wa Dou Ikiru ka na vida do protagonista.

Produção 
Hayao Miyazaki iniciou a produção da animação em julho de 2016, de acordo com o produtor Toshio Suzuki. Miyazaki saiu da aposentadoria para conduzir o projeto, e, desde então, o Studio Ghibli foi reaberto, e a equipe principal do estúdio tem trabalhado no filme.

Em outubro de 2017, o estúdio revelou que o título do filme seria "How Do You Live?" em inglês. Toshio Suzuki relatou que Miyazaki dedicará o filme ao seu neto, como se dissesse "o vovô vai embora deste mundo em breve, mas vai deixar este filme".

A data de lançamento ainda não foi anunciada, mas o estúdio tinha a intenção de estreá-lo a tempo dos Jogos Olímpicos de 2020.

Em dezembro de 2020, Suzuki afirmou que a produção não seguia prazos, assim como O Conto da Princesa Kaguya (2013), que levou oito anos para ser finalizado. Segundo ele, metade da animação estava pronta, a produção havia acelerado em função das restrições da Covid-19 — que exigiram que o trabalho fosse feito em casa —, e o filme terá 125 minutos de duração. Ele também revelou que Miyazaki queria adaptar Aya e a Bruxa (2020) durante a produção de Kimitachi wa Dou Ikiru ka. Seu filho Gorō Miyazaki dirigiu a adaptação em seu lugar.

Filmes dirigidos por Hayao Miyazaki
Filmes ambientados no Japão
Filmes de animação do Studio Ghibli